Пенистая  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 

 Пенистая — река, левый приток р. Быстрая, координаты 65°29' с.ш. 179°53' в.д., код ГКГН 784050.
 Пенистая — река, правый приток р. Канчалан, координаты 65°51' с.ш. 178°56' в.д., код ГКГН 768599.
 Пенистая — гора, севернее г. Увлекательная, в правобережье р. Большая Осиновая, координаты 67°50' с.ш. 176°50' в.д., код ГКГН 764184.

См. также 
Пенистое
Пенистые
Пенистый